Spel zonder grenzen; spelprogramma uit de jaren zeventig
Games without frontiers (Peter Gabriel), lied en hitje van Peter Gabriel, mede geënt op dit spel